Mistrzostwa Europy w wyścigach górskich (ang. European Hill Climbing Championship) – seria wyścigowa organizowana przez FIA w Europie na drogach publicznych w terenach górzystych. W wyścigach tych biorą udział specjalnie przygotowane bolidy jednomiejscowe, samochody sportowe oraz samochody turystyczne. 

W obecnym formacie seria istnieje od 1957 roku, jednak wyścigi te odbywały się także w latach 1930-1933, kiedy to były organizowane przez Association Internationale des Automobile Clubs Reconnus (AIACR)

Mistrzowie 
 EHCC : FIA European Hill Climb Championship
 FCUP : FIA European Hill Climb Cup
 FCHA : FIA International Hill Climb Challenge

Bibliografia